Sant Pere de Roda o Sant Pere de Rodes, antic monestir benedictí al terme municipal del Port de la Selva (l'Alt Empordà) 
 Sant Pere de Roda, església romànica en ruïnes situada al jaciment arqueològic de l'Esquerda (les Masies de Roda)
 Sant Pere de Roda (sardana),, composició de Josep Blanch Reynalt
 Sant Pere de Roda de Ter